En Indonésie, dans l'île de Halmahera, Tobelo est :
Une ville,
Une langue,
Une population.